Koela (Bulgarije), plaats in Bulgarije
 Koela (Estland), plaats in Estland
 Kula (Servië), plaats in Servië